Tortilowicz ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Tortilowicz von Batocki-Friebe (1868–1944), preußischer Jurist und Staatswissenschaftler, Hochschullehrer, Oberpräsident von Ostpreußen, Politiker und Großgrundbesitzer
 Hugo Tortilowicz von Batocki-Friebe (1878–1920), königlich preußischer Landrat
 Otto Tortilowicz von Batocki-Friebe (eigentlich: Otto Gerth; 1835–1890), Majoratsbesitzer und Mitglied des deutschen Reichstags